Hans Caspar Hirzel kan syfta på bland andra:

* Hans Caspar Hirzel den äldre (1725–1803), schweizisk läkare och filantrop
 Hans Caspar Hirzel den yngre (1751–1817), schweizisk läkare och filantrop